Но́сов — топоним и русская фамилия. Женская форма фамилии — .

Носов

А—Г 
 Носов, Аким Евдокимович (1806 — не ранее 1870) — генерал-майор, командующий Казанского и начальник Шостенского пороховых заводов.
 
 Носов, Алексей Петрович (род. 1997) — российский велогонщик.
 
 Носов, Артём Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 
 Носов, Валерий Борисович (1941—2003) — генеральный директор АМО ЗИЛ.
 Носов, Василий Дмитриевич (1848—1920) — купец-старообрядец.
 
 Носов, Виталий Евгеньевич (род. 1968) — российский баскетболист.
 
 Носов, Владислав Васильевич (род. 1946) — советский и украинский юрист, государственный деятель.
 Носов, Георгий Никифорович (1911—1970) — советский композитор-песенник.
 Носов, Герасий Фёдорович (1928—2017) — советский и российский организатор оборонной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Носов, Глеб Витальевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Носов, Григорий Иванович (1905—1951) — металлург, директор Магнитогорского металлургического комбината (1940—1951).

Д—И 
 Носов, Денис Викторович (род. 1991) — российский спидвейный гонщик.
 Носов, Дмитрий Юрьевич (род. 1980) — российский дзюдоист и политик.
 
 
 Носов, Игорь Петрович (род. 1962) — детский писатель, внук Н. Н. Носова.

К—Н 
 
 Носов, Леонид Иоакимович (1848—1911) — сенатор.
 Носов, Максим Геннадьевич (род. 1976) — российский футболист.

П—С 
 Носов, Павел Макарович (1893—1938) — советский партийный деятель.
 Носов, Пётр Николаевич (1907—1971) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.
 Носов, Савелий Васильевич (1923—1999) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 
 Носов, Степан Афиногенович (1902—1981) — старообрядческий писатель, переписчик, оформитель, переплетчик старообрядческих книг.



Топоним 
 Носов — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 
 Улица Носова

Примечания